Образ може да се отнася до:

 Образ (оптика)
 Образ (информация)
 Литературен герой

Пояснителни страници